РЭС:

 РЭС — Районные электрические сети, производственное подразделение районного масштаба в рамках областной энергетической компании энергосистемы России, Украины и Казахстана.
 РЭС — Районная эксплуатационная служба
 РЭС — Радиоэлектронные средства, обобщённое понятие электронных средств, включающее в себя бытовую аппаратуру, радиоприёмники, радиопередатчики, антенно-фидерные устройства, СВЧ-технику и др.
 РЭС — Ретикуло-эндотелиальная система.
 РЭС — Российский энциклопедический словарь.